Philippus var namnet på en familj tillhörande gens Marcia.

Kända medlemmer